Falkman ist der Name von

 Charlotta Falkman (Ulrica Charlotta Falkman, 1795–1882), finnlandschwedische Schriftstellerin
 Loa Falkman (* 1947), schwedischer Opernsänger und Schauspieler
 Kaj Falkman (* 1934), schwedischer Diplomat und Autor
 Olena Falkman (1849–1928), schwedische Konzertsängerin
 Oscar Falkman (Oscar Carl August Falkman, 1877–1961), schwedischer Industrieller und früherer Direktor des Bergbauunternehmens Boliden